Witanowice ist der Name zweier Orte in Polen:

 Witanowice (Gaworzyce) (Weichnitz) in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Gaworzyce
 Witanowice (Tomice) in der Woiwodschaft Kleinpolen